Samuel Williston ist der Name folgender Personen:

* Samuel Williston (Rechtswissenschaftler) (1861–1963), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Samuel Wendell Williston (1852–1918), US-amerikanischer Paläontologe, Entomologe und Geologe